Tides (с английского — «Приливы и отливы») может означать следующее:

Музыка

Альбомы 
  — альбом электронного музыканта Arovane 2000 года.
  — альбом Bethel Music 2013 года.
 Tides — альбом Phaeleh 2013 года.
  — концертный альбом Bethel Music 2014 года.

Песни 

 Tides — песня The xx из альбома Coexist (2012).
 Tides — песня Элли Голдинг из альбома Brightest Blue (2020).
 Tides — бонусный трек OneRepublic из альбома Human (2021).
  — песня и сингл Эда Ширана 2021 года.
  — песня KSI из альбома Dissimulation 2021 года.

Другое

См. также 
 Tide
 Прилив (значения)